Cerc se poate referi la:
Cerc, figură geometrică
Localități din România:
Cerc, Cluj
Cercul, film românesc